L'Union française est un titre notamment porté par :
 L'Union française, hebdomadaire français collaborationniste, actif dans les années 1930 et 1940 ;
 L'Union française, quotidien français de Saïgon actif de 1946 à 1951.